Kiviniemi kan avse

 Kiviniemi – en by i Finby, Salo, se Stensnäs (Finby)
 Kiviniemi – en by i Pyttis kommun, Finland, se Stensnäs (Pyttis)
Kiviniemi (ö i Finland, Norra Savolax) – en ö i landskapet Norra Savolax

Personer
Erik Kiviniemi (1955–), finlandssvensk skådespelare, regissör och teaterchef
Mari Kiviniemi (1968–), en finländsk politiker